Скобель — ручний деревообробний інструмент у вигляді ножа з двома ручками на кінцях для знімання кори, обстругування колод, дощок і т. ін.
 Ско́бель чи пробій — металева дужка з гострими кінцями, що забивається у двері, кришку і т. ін. для навішування замка.

Див. також 
 Скобелєв

Посилання